Kalvrumpa kan avse:
 Kalvrumpa – lokalt namn i Småland för en korgblommig växt med gula blommor, se Gråfibbla
 Kalvrumpa – lokalt namn i Uppland för en flerårig ört i familjen dunörtsväxter, se Mjölke (växt)